Marco Esposito può essere:

Marco Esposito, giornalista
Marco Esposito, calciatore